Samodiwa – wieś w Bułgarii
 samodiwa – demon z wierzeń bułgarskich